

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili dello Sport Recife, debutta in prima squadra nel 1957, durante una tournée in Europa, grazie all'infortunio del portiere titolare Oswaldo Baliza contro lo Sporting Lisbona. Nel 1959 si trasferisce al Botafogo, dove rimane per 9 anni, giocando 442 partite e subendo 394 gol. Dal 1957 al 1968 vince cinque campionati statali, due tornei Rio-San Paolo e due Taça Guanabara.

Nel 1969 passa agli uruguaiani del Nacional Montevideo, dove gioca fino al 1974, vincendo quattro titoli dal 1969 al 1972. Nel 1974 torna in Brasile, all'Internacional di Porto Alegre, con il quale vince due campionati statali. Nel 1977 passa all'Operário, dove rimane per un solo anno prima di trasferirsi al Coritiba, con il quale vince il Campionato Paranaense del 1978.

Nel 1979 torna nello Stato di Rio Grande do Sul, giocando per il Grêmio. Nel 1981 si trasferisce in Ecuador, al Barcelona Guayaquil, dove chiude la carriera a 45 anni dopo la vittoria del campionato nazionale del 1981.

Nazionale
Con la Nazionale brasiliana ha giocato 12 partite nel periodo tra il 1965 e il 1967, partecipando a .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Sport Recife: 1955, 1956, 1958

Botafogo: 1957, 1961, 1962, 1967, 1968

Botafogo: 1962, 1964, 1966

Botafogo: 1967, 1968

Nacional Montevideo: 1969, 1970, 1971, 1972

Internacional: 1974, 1975, 1976
Grêmio: 1979

Operário: 1977

Coritiba: 1978

Barcelona Guayaquil: 1981

Competizioni internazionali

Nacional Montevideo: 1971

Nacional Montevideo: 1971

Nacional: 1971

Individuale

1976, 1978

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori campioni del mondo di club
Calciatori della Nazionale brasiliana